Francisco Barreto puede referirse a:

Francisco Barreto (1520-1573), militar y explorador portugués.
Francisco Barreto (1981), futbolista paraguayo.